Baldone peut renvoyer à :

Géographie 
 Baldone, ville de Lettonie.
 municipalité de Baldone, une subdivision administrative lettone.

Astronomie 
 (274084) Baldone, un astéroïde.

Homonymie de toponyme